Wotjak ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Wotjak (1940–2017), deutsche Philologin, Linguistin und Hochschullehrerin
 Gerd Wotjak (* 1942), deutscher Sprach- und Übersetzungswissenschaftler sowie Hochschullehrer